Augustus Leopold Kuper (1809-1885), militaire britannique
 Heinrich Küper (1888-1970), aventurier allemand
 Hilda Kuper (1911-1992), anthropologue sociale zimbabwéenne
 Peter Kuper (1958- ), auteur de bande dessinée américain

Toponyme 
 Île Kuper

Homonymie de patronyme